Барбарис критский () — кустарник, вид рода  семейства .

Распространение и экология 
В природе ареал вида охватывает Балканский полуостров и острова Эгейского моря.

Нетребователен к почве, достаточно засухоустойчив.

Ботаническое описание 
Распростёртый или стелющийся кустарник высотой до 1 м. Побеги сильно ветвящиеся, цилиндрические, пурпурные.

Листья ланцетные или продолговато-обратнояйцевидные, длиной 8—15 мм, цельнокрайные, заострённые или тупые. Колючки тройчатые, длиной 5—20 мм.

Цветки по 2—7 в пучках.

Ягоды пурпурно-чёрные.

Таксономия 
Вид Барбарис критский входит в род  трибы  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Литература 
 

Барбарис
Декоративные кустарники
Кустарники
Флора Евразии